Савельево — название населённых пунктов:

Владимирская область 
 Савельево — деревня в Киржачском районе.

Московская область 
 Савельево — деревня в Дмитровском районе.
 Савельево — деревня в Истринском районе.
 Савельево — деревня в Солнечногорском районе.
 Савельево — деревня в Ступинском районе.

Тверская область 
 Савельево — деревня в Бежецком районе.
 Савельево — деревня в Старицком районе.

Ярославская область 
 Савельево — деревня в Переславском районе.
 Савельево — деревня в Угличском районе.